Skok w dal z miejsca mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie. Zawody zostały rozegrane 8 lipca na Stadionie Olimpijskim.

Obrońcą tytułu był Amerykanin Ray Ewry, który wygrał trzykrotnie olimpijskie złoto podczas igrzysk w Paryżu, St. Louise oraz Londynie; a także złoto Olimpiady Letniej w 1906 roku. Na igrzyskach w 1904 roku ustanowił rekord świata wynoszący 3,47 m. Gdy w 1911 roku zakończył karierę, droga do złota otwarła się przed resztą zawodników. Złoto w Sztokholmie zdobył Grek Tsiklitiras, a srebro i brąz bracia Adams ze Stanów Zjednoczonych. Był to ostatnie takie zawody na igrzyskach olimpijskich.

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912